El término Donlan puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Gretchen Donlan (1993-), hija de James Donlan y patinadora estadounidense, quien junto a su pareja artística Andrew Speroff y luego con Nathan Bartholomay, lograron reconocimiento internacional en patinaje artístico sobre hielo.
 James Donlan (1888-1938), actor estadounidense, que participó en más de un centenar de películas entre 1929 y 1938.
 Kenneth Donlan (1927/1928-1994), británico que trabajó en el área de edición para varios importantes periódicos en su país natal (Daily Herald, The Sun, y News of the World).
 Steve Donlan (1954-), también conocido como Stephen Donlan, deportista profesional inglés de la liga de rugby, activo en los años 1980.
 Stuart Donlan (1978-), jugador y entrenador profesional inglés de la liga del rugby.
 Yolande Donlan (1920-2014), actriz británica-estadounidense.

Toponimia 
 Donlan, comunidad no incorporada en el condado de Gilmer, Virginia Occidental, Estados Unidos.